U – diciannovesima lettera dell'alfabeto italiano e ventunesima dell'alfabeto latino

Aziende 
 Système U – catena francese di grande distribuzione organizzata

Biochimica 
 U – nella codifica degli acidi nucleici, abbreviazione dell'uracile

Chimica 
 U – simbolo dell'uranio

Geografia 

U in Micronesia

Fisica 
 U – in termodinamica simbolo dell'energia interna
 u – simbolo dell'unità di massa atomica unificata
 u – una delle tre variabili di Mandelstam

Ingegneria 
 U – simbolo della trasmittanza termica

Matematica 
  – nella teoria degli insiemi, simbolo dell'unione
 U – simbolo dell'unità
 U(n) – gruppo unitario di ordine n

Musica 
 U – album dei The Incredible String Band del 1970
 U – singolo dei Chrisma del 1977
 U – singolo di Kasha e Shara Nelson del 1999
 U – singolo dei Super Junior del 2006
 U – singolo del rapper Kendrick Lamar del 2015
  ’u’ – opera in klingon di Eef van Breen, Kees Ligtelijn, Marc Okrand del 2010

Varie 
 U- – prefisso usato per indicare i sottomarini tedeschi durante la seconda guerra mondiale (es. U-20), era un'abbreviazione per Unterseeboot. Dagli alleati erano chiamati U-Boot.
 U – kana giapponese
 U – municipalità di Pohnpei

Pagine correlate 
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per U.

Altri progetti